Барним II (; до 1275 — ) — герцог Померании с 1278 года, сын герцога Барнима I от третьей жены, Матильды Асканийской, дочери маркграфа бранденбургского Оттона III и Божены (Беатрисы), дочери чешского короля Вацлава I.

На момент смерти отца Барним II был несовершеннолетним ребёнком. От его имени и имени Оттона I герцогством фактически правил их третий соправитель — сводный брат Богуслав IV.

Самостоятельно начал править в апреле 1294 года. Этот факт устанавливается по грамотам (изданным им вместе с Оттоном I), подтверждающим пожалования городам Щецину, Анкламу, Пыжице, Грыфино и монастырям в Кольбаце, Щецине и Пыжице.

Умер преждевременно, согласно традиции шестнадцатого века, убит рыцарем Видантой близ Хинтерзее к северу от деревни Столец, за попытку соблазнить его жену/ Эта малоправдоподобная версия, выдвинутая в работах Иоганна Бугенхагена и Томаса Канцова, крайне сомнительна, поскольку Виданта фигурирует в 1295 году и последующие годы в документах Богуслава IV. Будь он участником убийства герцога, скорее всего, его бы казнили.

Смерть холостого и бездетного герцога стала поводом к разделу герцогства Померания, осуществленному его братьями, Богуславом IV и Оттоном I, в период с 27 июня по 12 июля 1295 года. Барним II похоронен в церкви Св. Марии в Щецине.

Примечания

Литература 
 Rymar E., Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 2005, ISBN 83-87879-50-9.
 Sommer P., Třeštík D., Žemlička J. (pod red.),Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, ISBN 978-80-7106-352-0.
 Szymański J. W., Książęcy ród Gryfitów, Goleniów — Kielce 2006, ISBN 83-7273-224-8.
 Wybranowski D., Udział rycerstwa w konflikcie Bogusława IV z juniorami, w latach 1294—1295, nr 3, PZP, 2000.
 Madsen U., Barnim II. Herzog von Pommern-Stettin (niem.), [dostęp 2012-02-18].

герцоги Померании
Померанская династия